Bellows Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bellows Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Bellows Hill (Middlesex County, Massachusetts)